Nederlandse Pijpleidingmaatschappij
Nederlandse Participatiemaatschappij - onderdeel van SHV Holdings
Nationale Portefeuillemaatschappij - Belgische holding
New Public Management - managementfilosofie
npm (software) - package manager voor JavaScript